ZPB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sachigo Lake (Ontario) (Canada)
 zpb – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Yautepec